Валдайское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Валдайское сельское поселение — входит в Сегежский район Республики Карелия
 Валдайское сельское поселение — входит в Бологовский район Тверской области